Дом Богородицы:

 Дом Богородицы (Лорето) — одна из величайших святынь католического христианства, расположена в области Марке, близ Анконы.
 Дом Богородицы (Эфес) — расположенное в Эфесе, Турция небольшое здание VII в. н. э. с подвалом, ориентировочно датированным I в. н. э.